Stokke – comune norvegese.
Stokke AS – azienda di arredamento ergonomico
Georg Stokke – fondatore della suddetta